FRD est un sigle qui peut faire référence à :
 Forces rwandaises de défense (en anglais : Rwanda Defence Force, RDF)

FRD est un code qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports